Рогожинский — составная часть различных топонимов или собственно топоним.

 Рогожинский — посёлок в составе городского округа город Первомайск Нижегородской области.
 Рогожинский посёлок — микрорайон Тулы.
 Рогожинский парк (ранее Парк 250-летия Тульского оружейного завода) — парк в Туле.
 Рогожинский — ручей в Могочинском районе Забайкальского края , приток Малого Амазара.
 Рогожинский сельсовет — сельское поселение в Задонском районе Липецкой области России.

См. также 
 Рогожин
 Рогожино — топоним